Григорий Поспелов: